Het mannen enkelspel van het tennis op de Olympische Zomerspelen 1992 in de Spaanse stad Barcelona vond plaats van 28 juli tot en met 8 augustus 1992. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Tennis de la Vall d'Hebron.

De zilveren en gouden medaille werden uitgereikt in de (gouden) finale. Beide verliezende halvefinalisten ontvingen een bronzen medaille. In deze editie van de Spelen werd bij tennis geen bronzen finale gespeeld.

Titelhouder Miloslav Mečíř was geen actief speler meer in de tennissport.

De als eerste geplaatste Jim Courier bereikte de derde ronde. Daarin werd hij uitgeschakeld door de latere winnaar.

De ongeplaatste Zwitser Marc Rosset wist de gouden medaille in de wacht te slepen. In de finale versloeg hij de als zestiende geplaatste, met een wildcard toegelaten, Spanjaard Jordi Arrese, die het zilver mocht meenemen. De als vierde geplaatste Kroaat Goran Ivanišević alsmede Andrej Tsjerkasov, het dertiende reekshoofd uit het Gezamenlijk team, gingen elk met een bronzen medaille naar huis.

Eindklassement

Geplaatste spelers

Aantal deelnemers naar land

Toernooischema 

 INV =Invitatie olympische tripartitecommissie
 IP =ITF-plaatsing

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Uitslagen mannenenkelspel
  Toernooischema ATP
  ITF Tennis

Olympische Spelen